Список театров Северной Осетии-Алании.

Владикавказ 
 Северо-Осетинский государственный драматический академический театр имени В. В. Тхапсаева, (основан 1935 году, здание специальное построено 1967)
 Государственный академический драматический русский театр имени Е. Вахтангова, (старейший на Северном Кавказе)
 Государственный Дигорский драматический театр,
 Государственный Северо-Осетинский театр оперы и балета,
 Северо-Осетинская государственная филармония,
 Государственный театр для детей и юношества «Саби»,
 Государственный конный-цирковой-драма театр «Нарты»,
 Государственный театр КВН (Основан в 2000 году, первое название "Владикавказские спасатели", ныне "Пирамида")(русскоязычный),
 Государственный молодёжный эстрадный, юмористический театр «Амыран» (осетиноязычный)(трупа 56 чел. Подчинённый комитету молодёжи и спорта),

 Государственный музыкальный обрядовый театр «Арвайдан» (Коммерческий, дорогостоящий танцевально-вокальный красочный) (существовал с 1997 по 2005 годы),

Беслан 
 Бесланский городской театр им.В.Тхапсаева,
 Театр Кукол им.Дабе Мамсурова.

Ардон 
 Народный комедийный театр "Гаци".

Алагир 
 Народный драматический театр

Моздок 
 Государственный драматический русский драматический театр

Эльхотово 
 Эльхотовский народный драматический театр

Тарское 
 Народный комедийный театр.э

Чикола                                              
 Народный комедийный театр.  Культура Северной Осетии
Северной Осетии
Списки театров
Списки:Северная Осетия